Rączusie (ang. Oobi, 2000-2005) – serial telewizyjny produkcji amerykańskiej.

Opis fabuły 
Serial przedstawia przygody Oobi'ego oraz jego najbliższego otoczenia. Mieszka wraz ze swoim dziadkiem Grampu i młodszą siostrą Uma. Codziennie on i jego siostra uczą się literatury, matematyki czy logicznego myślenia.

Bohaterowie 
 Oobi – główny bohater serialu.
 Uma – młodsza siostra Oobi'ego, uwielbia śpiewać, jeść kurczaki i udawać kogoś innego. Jej ulubione słowo to "nice".
 Kako – najlepszy przyjaciel Oobi'ego, nosi czerwoną czapkę. Bardzo dobrze zna hiszpański.
 Grampu – dziadek Oobi'ego i Uma. Bardzo często używa zwrotu "Lovely".
 Angus – przyjaciel Oobi'ego i Kako. Jest strasznie nerwowy.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Nickelodeon Polska – Start International Polska
Reżyseria: Paweł Galia
Dialogi polskie: Alicja Petruszka
Dźwięk i montaż: Jerzy Wierciński
Kierownictwo produkcji: Anna Kuszewska
Konsultacja psycholingwistyczna: docent Magdalena Smoczyńska
Wystąpili:
 Agnieszka Maliszewska – Uma
 Rafał Fudalej – Oobi
 Włodzimierz Press – Dziadek
 Stefan Każuro – Kako
W pozostałych rolach:
 Jan Rotowski
 Magda Kusa
 Martyna Sommer
i inni

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Nickelodeon
Seriale telewizyjne emitowane od 2000